Данкуин (; , Дун-Хинь) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер). Является частью Гэлтахта. Население — по оценке, более ста человек.

Примечания

Ссылки 
 Dún Chaoin Entry on the Irelandscape Web Site

Населённые пункты графства Керри